

Коштяни-над-Турцом — село, громада округу Мартін, Жилінський край.

Коштяни — місто в окрузі Тепліце Устецького краю.